Биезиньш, вариант — Биезинь () — латышская фамилия.

Известные носители
 Биезинь, Александр Петрович (1897—1975) — латвийский и советский хирург.
 Биезиньш, Эрмий Августович (1915—1987) — Герой Социалистического Труда.